Warhawk  – aeroplano della seconda guerra mondiale
Warhawk  – supereroe dei fumetti Marvel Comics, creato da Chris Claremont e Patrick R. Broderick
Warhawk  – personaggio della serie animata Batman of the Future

Videogiochi
Warhawk  – sparatutto o scorrimento verticale sviluppato dalla Firebird software nel 1986 per molti computer a 8 e 16-bit
Warhawk  – videogioco del 1995 per PlayStation
Warhawk  – videogioco del 2007 per PlayStation 3